Serie B 1947/1948 bestod av tre geografiskt indelade grupper.

Grupp A

Nedflyttningskval 
Match i Melzo

Crema nedflyttade till Serie C.

 Grupp B 

 Nedlyttningskval 

AC Prato nedflyttade till Serie C.

 Grupp C 

Anmärkningslista

 Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, September 2005 

1947 i Italien
1948 i Italien
Fotbollssäsongen 1947/1948
1947/1948